Salda è un toponimo russo che può riferirsi a:
Salda: fiume della Russia siberiana estremo occidentale, affluente della Tura;
Salda: fiume della Russia siberiana estremo occidentale, affluente del Tagil.